Uhrwerk Orange steht für:

 Uhrwerk Orange (Roman), Roman von Anthony Burgess (1962)
 Uhrwerk Orange (Film), britischer Film von Stanley Kubrick (1971)
 Uhrwerk Orange (Theaterstück), Theaterstück (1980er)
 Uhrwerk Orange (Hörspiel), Hörspiel (1995) 
 Uhrwerk Orange (Musical), Musical (2012) 

Clockwork Orange steht für:
 The Clockwork Orange, Beiname der schottischen Glasgow Subway

Siehe auch:
 Ein kleines bißchen Horrorschau (Untertitel: Die Lieder aus Clockwork Orange und andere schmutzige Melodien), Album der deutschen Band Die Toten Hosen (1988)
 Hier kommt Alex, Lied der Toten Hosen (Album: Ein kleines bißchen Horrorschau, 1988)